Schurkus ist der Familienname folgender Personen:

 Eckhard Schurkus, deutscher Basketballspieler und -trainer
 Maik T. Schurkus (* 1970), deutscher Autor